Zusje (strip), een stripverhaal van Gerrit de Jager
Zusje (film), een film van Robert Jan Westdijk
Het zusje, een korte film van Marco van Geffen
Het Zusje van Katia, een film van Mijke de Jong
Zusje (single), een single van Ronnie Flex en Mr. Polska